

Білоріченськ — місто, районний центр Краснодарського краю
 Білоріченськ — селище, Омутнінський район, Кіровська область

Див. також 
 Білоріцьк